

Astronomia
 4965 Takeda – asteroide della fascia principale

Persone 
Takeda Katsuyori
Takeda Riken
Takeda Shingen
Takeda Nobutora
Takeda Nobukado
Takeda Nobushige
Takeda Nobuzane

Altro
Clan Takeda
Takedaite
Takeda Pharmaceutical Company
Takeda Italia Farmaceutici